Badhotel ist der Name folgender Hotels:

 Badhotel (Baarn)
 Badhotel (Bad Wildbad)
 Badhotel Domburg
 Badhotel Niederlößnitz
 Badhotel Sternhagen
 Badhotel zum Hirsch (Baden-Baden)
 Hotel Badischer Hof (Baden-Baden)
 für das Badhotel in  Bad Brückenau
 für das gescheiterte Projekt „Badhotel Schiermonnikoog“